Колония Сэйбрук () — английская колония в Северной Америке, существовавшая в 1635—1644 годах.

В 1632 году  и  вместе с ещё десятком участников получили от графа Уорика и Компании Новой Англии патент на большую полосу земли у реки Коннектикут. Они назначили Джона Уинтропа-младшего (сына губернатора Колонии Массачусетского залива Джона Уинтропа), который в 1634 году прибыл в Англию, губернатором этих земель. Вернувшись в 1635 году в Америку, Уинтроп-младший построил с помощью инженера  форт в устье реки Коннектикут, который назвал «Сэйбрук» в честь владельцев.

В 1639 году в качестве представителей владельцев патента в форт Сэйбрук прибыл , который стал губернатором. В связи с началом в 1640-х годах гражданской войны в Англии английские держатели патентов потеряли интерес к заморским операциям, и в 1644 году по их поручению Фенвик продал колонию Сэйбрук властям колонии Коннектикут.

История Коннектикута